Grade (Arcos de Valdevez), een plaats in de Portugese gemeente Arcos de Valdevez
 Grade (biologie), in de biologie een informele, parafyletische groep 
 Grade (motorfiets), een Duits motorfietsmerk